Торњош (), је насеље у Србији у општини Сента у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 1592 становника.

Налази се на путу између Сенте и Бачке Тополе, на Телечкој висоравни. Назив села потиче од торња католичке цркве који је видљив са велике даљине. Претпоставља се да село постоји барем 480 година, јер се помиње да је на оближњем салашу скончао и самозвани српски цар Јован Ненад Црни.

Демографија 
У насељу Торњош живи 1399 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (38,6 код мушкараца и 40,5 код жена). У насељу има 651 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,71.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године).

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Торњош, на којој се налазе два насеља, Кеви и Торњош.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Презентација села 

Насељена места у Сенти
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији